«Астана» () — женский волейбольный клуб из Астаны, выступающий в
Национальной лиге Казахстана.

История 
Команда создана 10 мая 1999 года в городе Астана под названием «Астана канаты». В июне 2008 года название команды было изменено на «Астану». В год создания команды в сезоны 1999-2000 годов она стала обладателем Кубка РК и Чемпионом РК.

Достижения 
  Чемпион Казахстана (1) — 2000
  Обладатель Кубка Казахстана (1) — 2000
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана (2) — 2012, 2013
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (3) — 2012, 2013, 2016
  Бронзовый призёр Кубка Казахстана (3) — 2010, 2011, 2012

Состав 2014/2015

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан

Волейбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Астаны